Maja Lex (née le  à Munich et décédée le  à Cologne) est une danseuse, chorégraphe et pédagogue allemande.

Elle est, avec le compositeur Carl Orff, la chorégraphe Dorothee Günther et la pédagogue Gunild Keetman, à l'origine du concept de pédagogie musicale Orff-Schulwerk.

Écrit
Elementarer Tanz (avec Graziella Padilla), Wilhelmshaven, 1988.

Notes et références 

Danseuse allemande du XXe siècle
Chorégraphe allemand
Pédagogue en musique classique
Naissance à Munich
Naissance en août 1906
Décès en octobre 1986
Décès à 80 ans